Роберт Брейдвуд (1907—2003) — американський археолог і антрополог, один із засновників наукової археології.
 Том Брейдвуд (* 1948) — канадський кфноактор й режисер. Відомий за виконанням ролі Мелвіна Фронікі в серіалах «Цілком таємно» й «Самотні стрільці».
 Томас Брейдвуд (1715—1806) — британський педагог, що заснував першу в країні школу для глухих.

Брейдвуд — населений пункт в штаті Новий Південний Уельс.

Брейдвуд — населений пункт в області Південний Ланаркшир.

Брейдвуд — місто, округ Вілл штату Іллінойс.